Bohdalec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bohdalec (ort), Vysočina, 
 Bohdalec (kulle), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar